Рихард II (Ричард II; , ; умер после 801) — граф Амьена в 801 году, представитель каролингской знати, возможный предок династии Бивинидов.

Происхождение 
Рихард по одной из версий был предком династии Бозонидов (Бивинидов). Точное его происхождение в источниках не указывается, однако позднейшие историки пытались его реконструировать.

Нитхард упоминает, что его отец Ангильберт происходил из неизвестного в то время рода и у него был близкие родственники по имени Мадельгауд и Рихард. Возможно, что этот Рихард является одним лицом с Рихардом II.

Историк X века Рихер Реймский сообщает о происхождении графа Вьенна Карла Константина (вероятного потомка Рихарда по мужской линии), следующее:Он был рожден от кого-то из королевского рода, но его презирали, так как он происходил от незаконной ветви, начиная с отдаленных предков… По мнению историка Кристиана Сеттипани, Рихер Реймский имел в виду происхождение по мужской линии. Сеттипани также предположил, что предком Карла Константина мог быть Иероним (Жером), незаконнорожденный сын франкского майордома Карла Мартелла. Согласно реконструкции Сеттипани, у Иеронима был сын по имени Рихард (I), граф Руана в 787 году. Сестрой Рихарда могла быть жена Нитхарда, отца Ангильберта и деда историка Нитхарда. Сыном Рихарда I был Рихард II. Однако документального подтверждения данной реконструкции не существует: она основана, в основном, на ономастических данных и географической близости владений графов.

Реконструкция потомков графа Иеронима и происхождения Бивинидов по Сеттипани:

Биография 
О биографии Рихарда известно мало. По свидетельству Нитхарда, Рихард пользовался большим уважением у короля Карла I Великого. Подпись Рихарда присутствует в акте о дарении аббатству Сен-Дени, датированном 16 декабря 781 года. Астроном упоминает о том, что в 796 году Рихард был смотрителем королевских поместий (). Europäische Stammtafeln указывает, что Рихард в 801 году был графом Амьена, но неизвестно, на каких источниках основано это известие.

Брак и дети 
Имя жены Рихарда не известно. В первичных источниках не упоминаются дети Рихарда, однако, на основании реконструкции, ему приписываются следующие дети:
 Рихард III (ум. 839/842), граф
 Бивин (ум. 863/869), аббат Горца
 Рихильда (ум. ок. 882); муж: с 863/869 года — Экхард (ок. 810/815 — 8 апреля 877), сеньор Перраси и Божи с 836 года, граф Морвуа в 840—859 годах, граф Шалона с 863 года, граф Макона с 871 года, граф Отёна с 872 года
 дочь; муж: Тьерри Казначей (ок. 810—882/883), граф Отёна в 878—879 годах, сеньор Перреси и Божи с 877 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Бозониды
Графы Амьена
Правители Европы IX века
Персоналии:Период Каролингов
Персоналии Франкского государства IX века